Кеньон (англ. Kenyon) — многозначный термин.

Топоним 

 Кеньон — город в округе Гудхью, штат Миннесота, США.
 Кеньон — тауншип в округе Гудхью, Миннесота, США.

Фамилия 
Известные носители:

 Кеньон, Карл Уолтон (1918—2007) — американский зоолог, специалист по морским млекопитающим и птицам.
 Кеньон, Кэтлин (1906—1978) — английский специалист по библейской археологии.
 Кеньон, Синтия (род. 1954) — американский молекулярный биолог.
 
 Кеньон, Шеррилин (род. 1965) — американская писательница.

См. также 
 Кеньон-Слейни, Уильям (1847—1908) — английский спортсмен, военный и политик.